Амбалау:

  — район в округе Синтанг, Западный Калимантан, Индонезия;
 Амбалау — район в округе Южный Буру, Малуку, Индонезия.

См. также 
 Амбелау (значения)